Джолин Нэнси Андерсон (; род. 22 июля 1986 года в Сьюпириоре, Висконсин, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2008 года во втором раунде под общим 23-м номером клубом «Коннектикут Сан». Играет на позиции атакующего защитника. В настоящее время выступает за французский клуб «ЕСБ Вильнёв-д’Аск».

Ранние годы 
Джолин родилась 22 июля 1986 года в городке Сьюпириор (Висконсин) в семье Джима и Джули Андерсон, училась она немного восточнее, в статистически обособленной местности Порт-Уинг, в средней школе Саут-Шор, в которой играла за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uwbadgers.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Вильнёв-д’Аск»
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК «Скио»
Игроки ЖБК «Венеция»